Benjpalia är ett släkte av svampar. Benjpalia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Benjpalia